Weitzman kan som auktorsförkortning betyda:

 Stanley H. Weitzman
 Irene Weitzman

Robotskapade auktorsförkortningar